Le championnat de Belgique de football 1978-1979 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le championnat est remporté à la surprise générale par le SK Beveren, qui décroche son premier titre national. Il devance le Sporting Anderlechtois et le Standard de Liège, déjà deuxième et troisième l'année précédente. Le tenant du titre, le Club de Bruges, termine seulement sixième.

Les deux places de relégables reviennent à la R. AA Louviéroise et au KV Kortrijk, les deux équipes avec les moins bonnes défenses du championnat.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Erwin Albert (SK Beveren) avec 28 goals. Il est le quinzième joueur étranger différent, le quatrième ouest-allemand, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 23 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : SK Beveren ()
 Quatorzième champion de Belgique différent
 Premier titre pour la province de Flandre-Orientale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le KV Kortrijk et la R. AA Louviéroise sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le Cercle de Bruges, champion de deuxième division, et le KSC Hasselt, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1